Горох: 

 Горох — род травянистых растений семейства бобовые.
 Горох — сушёные или варёные, или поджаренные хлебные зёрна.
 Горох — русский баронский род польского происхождения.

 Царь Горох — персонаж русских легенд, преданий, сказок и фразеологизмов.

См. также 
 Горохов
 Гороховка
 Горохово
 Гороховое

Примечания